

Patronyme 

 Bernard Holley (1940-2021), acteur britannique ;
 Francine Holley (1919-2020), peintre belge ;
 Kitty Holley (1949-), artiste peintre française ;
 Marietta Holley (1836-1926), une humoriste américaine
 Mary Austin Holley (1784-1846), écrivain américain ;
 Michel Holley (1924-2022), architecte français ;
 Robert Holley (1922-1993), chimiste et biochimiste américain.

Toponyme 

 Holley, census-designated place située en Floride ;
 Holley, une localité dans l’État de New York.